Antonio Veneziano ist der Name folgender Personen:

* Antonio Veneziano (Maler) (nachgewiesen 1369–1388), venezianischer Maler
 Antonio Veneziano (Dichter) (1543–1593), italienischer Dichter